Mieczysław Weryha Darowski (powstaniec listopadowy) (1810–1889)
 Mieczysław Weryha Darowski (powstaniec styczniowy) (1846–)